'98 Live Meltdown — третій живий альбом англійськго гурту Judas Priest, який був випущений 29 вересня 1998 року.

Композиції

Склад 
 Тім Оуенс - вокал 
 К.К. Даунінг - гітара 
 Глен Тіптон - гітара 
 Ієн Гілл - бас-гітара 
 Скот Тревіс - ударні

Чарти

Примітки

Посилання 
 '98 Live Meltdown  allmusic

Альбоми Judas Priest